Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Tom Okker e Roger Taylor 1-6, 6-3, 6-3, 8-6.

Teste di serie 
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (Campioni)
 Tom Okker /  Roger Taylor (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1971